Il existe plusieurs châteaux dits "des Granges" :

 Château des Granges à Escurolles (Allier) ;
 Château des Granges à Suilly-la-Tour (Nièvre) ;
 Château des Granges à Vielmur-sur-Agout (Tarn).

